Такмичење у троскоку у женској конкуренцији на 6. Светском првенству у атлетици у дворани 1997. у Паризу, (Француска) је одржано 7. и 8. марта у Палата спортова Париз–Берси.

Титулу светске првакиње освојену у Барселони 1995 није бранила Јоланда Чен из Русијe.

Земље учеснице 
Учествовало је 22 такмичарке из 17 земаља. 

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)

Рекорди  
Стање 4. март 1997.

Најбољи резултати у 1997. години 
Десет најбољих атлетичарки сезоне у троскоку пре првенства (7. марта 1997), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 1997.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 7. марта 1997. године. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 13,80 метара. Норму су прескочиле 11 такмичарки (КВ) а 1 се квалификовала на основу резултата (кв). , 

Почетак такмичења: Група А у 9:00, група Б у  10:40.

Финале 
Такмичење је одржано 8. марта 1997. године у 15:55. , ,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1997. на сајту WA
 Резултати у троскоку за жене на сајту WA 

Светско првенство у атлетици у дворани 1997.
Троскок на Светском првенству у атлетици у дворани